Че́репеть — посёлок (с 1928 до 2005 гг. — посёлок городского типа) в Суворовском районе Тульской области России. 

В рамках административно-территориального устройства является центром Черепетской сельской территории Суворовского района, в рамках организации местного самоуправления является административным центром Северо-Западного сельского поселения.

География 
Расположен на берегу реки Черепеть, в 82 км к западу от центра города Тулы и в 8 км к западу от райцентра города Суворов. 

Железнодорожная станция 81 км на линии Тула — Козельск.

Население 

Население —  чел. ().

История 
Черепеть возникла в середине XVIII века как посёлок при Черепецком чугунолитейном заводе. В 1928 году Черепеть получила статус посёлка городского типа (рабочего посёлка). В 1930-е годы была центром Черепетского района. В 2005 году преобразована в сельский населённый пункт (посёлок), став центром Черепетской сельской территории и Черепетского сельского поселения. После упразднения последнего в 2013 году стала административным центром объединённого  Северо-Западного сельского поселения.

Промышленность 
Основными промышленными предприятиями Черепети являются:
 завод минеральных вод «Демидовский» (ООО); выпускает бутилированную минеральную и питьевую воду, а также газированные безалкогольные напитки под торговой маркой «Пью»;
 пищекомбинат «Лужковский Плюс».

Социально-бытовая сфера 
В посёлке имеются дом культуры, библиотека, школа, амбулатория и 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Известные уроженцы 
Ремизов, Николай Николаевич (1923—1979) — полный кавалер ордена Славы.
Гречишников Павел Иванович (1912—?) — самый известный огнемётчик РККА времен Великой Отечественной войны. За свою храбрость и умение награждён орденами: "Отечественной войны" 1-й степени и "Красной Звезды". В боях лично уничтожил гарнизоны двух укреплённых домов (в 3 и 4 этажа), 3 подвала, 4 пулемётные точки вместе с расчётами - всего до 30 солдат противника. Фотографии Гречишникова с огнемётом в руках самые распространенные в сети.

Примечания 

Населённые пункты Суворовского района (Тульская область)
Бывшие посёлки городского типа Тульской области